NBB beker 2010/11 (mannen)
 NBB beker 2010/11 (vrouwen)